Mühlegraben ist ein Gewässername:
 Mühlegraben (Rossel), rechter Zufluss der Rossel (zur Saar) bei Oderfang, Stadt Saint-Avold, Département Moselle, Region Grand Est, Frankreich
 Mühlegraben Rotachmühle, linker Teilungsarm der Rotach (zum Bodensee) bei der Rotachmühle von Esenhausen, Gemeinde Wilhelmsdorf, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Mühlegraben, Oberlaufname bis in Blumberg des Schleifebächles, linker Zufluss der Wutach nach Achdorf; mit Bifurkation zur obersten Aitrach (Donau) bei Bleiche; alle Orte zur Stadt Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Mühlegraben (Schlücht), rechter Teilungsarm der Schlücht bei Gurtweil, Stadt Waldshut-Tiengen, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Mühlegraben (Untersee), nordöstlicher Zufluss des Bodensee-Teils Untersee bei Wollmatingen, Stadt Konstanz, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Mühlebach
 Mühlengraben
 Mühlgraben